Krasner pode se referirir a:
 Lee Krasner
 Stephen D. Krasner

Desambiguação